Сухањ може бити:

 Сухањ, град у Војводству Западно Поморје, у Повјату старгардском, Пољска
 Сухањ (Вељки Кртиш), насељено мјесто у округу Вељки Кртиш, Банскобистрички крај, Словачка Република